Cook-Gletscher ist der Name zweier Gletscher:

 auf dem Kerguelen-Archipel, siehe Cook-Gletscher (Kerguelen)
 auf Südgeorgien, siehe Cook-Gletscher (Südgeorgien)

Siehe auch:
 Cooke-Gletscher